Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Prague Open 2014 nastoupilo třicet dva hráčů. Dvojnásobným obhájcem titulu byl ukrajinský tenista Olexandr Nedovjesov, který vypadl v úvodním kole se Slovákem Adrianem Sikorou.

Soutěž dvouhry vyhrál nejvýše nasazený Lukáš Rosol, jenž v českém finále zdolal turnajovou dvojku Jiřího Veselého ve třech sadách . Vybojoval tak osmý singlový challenger kariéry a druhý v probíhající sezóně.

Nasazení hráčů 
  'Lukáš Rosol (vítěz)
  Jiří Veselý (finále)
  Olexandr Nedovjesov (1. kolo)
  Peter Polansky (1. kolo)
  Jan Hájek (odstoupil)
  Adrián Menéndez-Maceiras (2. kolo)
  Matteo Viola (2. kolo)
  Roberto Carballés Baena (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Prague Open
ATP Challenger Tour 2014
Tenis v Česku v roce 2014